Гилье́рмо Гонса́ло Джакома́цци Суа́рес (; 21 ноября 1977, Монтевидео) — уругвайский футболист, выступавший на позиции полузащитника. Рекордсмен клуба «Лечче» по числу сыгранных матчей в серии А.

Карьера 
Гильермо Джакомацци начал карьеру в клубе «Белья Виста». С сезоне 1997/1998 он стал выступать за основной состав команды. Всего в Белье футболист провёл два сезона, сыграв в 53 матчах и забив 10 голов. С 1999 по 2001 год Джакомацци выступал за «Пеньяроль», проведя за клуб 34 игры.

В 2001 году Гильермо, вместе с соотечественником, Хавьером Эрнесто Чевантоном, был куплен итальянским клубом «Лечче». 26 августа 2001 года Джакомацци дебютировал в клубе в матче 1 тура чемпионата Италии с «Пармой», который завершился вничью 1:1. В своём первом сезоне футболист провёл в команде 30 игр и забил 7 голов. Однако он не смог помочь клубу, который вылетел в серию В. Однако на следующий год клуб вернулся в высший итальянский дивизион, где Гильермо играл реже, проведя 23 игры. В сезоне 2004/2005 Джакомацци стал одним из лидеров «Лечче», забив 5 голов. Но следующий год вышел у футболиста «скомканным», он получил тяжёлую травму и пол-сезона не выходил на поле. Перед началом сезона 2006/2007 Джакомацци получил выгодное предложение от английского клуба «Болтон Уондерерс», но предпочёл остаться в «Лечче». В сезоне 2006/2007 уругваец несколько раз надел в клубе капитанскую повязку.

31 января 2007 года Джакомацци был арендован клубом «Палермо», который, в свою очередь, оправил в «Лечче» Джанни Мунари. 11 февраля он сыграл первый матч в составе команды против «Эмполи», завершившийся поражением его клуба 0:1. Но в этом клубе футболист не смог завоевать место в основном составе, проведя лишь 7 игр, большую часть которых начинал выходя на замену. 6 июня 2007 года Гильермо вновь был арендован, на этот раз клубом «Эмполи», в котором сыграл 14 матчей.

Летом 2008 года Джакомацци вернулся в «Лечче». В первом же сезоне, 10 мая 2009 года в игре с «Наполи», Гильермо стал рекордсменом клуба по количеству матчей в серии А, преодолев предыдущее достижение, принадлежавшее Луиджи Пьянджерелли. В следующем сезоне уругваец стал капитаном команды. В 2010 году он смог преодолеть отметку в 200 сыгранных матчей за «Лечче» на всех турнирах. Всего в сезоне 2009/2010 он сыграл 40 игр и забил 5 голов, чем помог клубу вернуться в серию А. 7 июля 2010 года Гильермо подписал с Лечче новый контракт до 2014 года, несмотря на интерес «Вест Хэма».

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Белья Виста»
Игроки ФК «Пеньяроль»
Игроки ФК «Лечче»
Игроки ФК «Палермо»
Игроки ФК «Эмполи»
Игроки ФК «Сиена»
Игроки ФК «Перуджа»